

Musica
 Boogaloo – genere musicale
 Boogaloo, titolo inglese di Fyra Bugg & en Coca Cola – canzone di Lotta Engberg rappresentante della Svezia all'Eurovision Song Contest 1987
 Boogaloo – album dei Nazareth del 1998
 Boogaloo – album di Giuliano Palma & the Bluebeaters del 2007

Altro
 Movimento Boogaloo – movimento sociopolitico statunitense